Misery peut désigner :

Personne 
 Julie Louise Bibault de Misery, première femme de chambre de Marie-Antoinette

Toponyme 

 Misery, une commune de la Somme (France) ;
 Misery, une ancienne commune du canton de Fribourg (Suisse) ;
 le château de Misery à Crain en Bourgogne

Littérature 

 Misery, un roman américain de Stephen King publié en 1987.

Cinéma 

 Misery, un film américain de Rob Reiner tiré du roman du même nom sorti en 1990.

Chanson 

 Misery, une chanson des Beatles sortie en 1963 ;
 Misery Loves Company, une chanson d'Anthrax, basée sur le roman du même nom sortie en 1988 ;
 Misery, une chanson d'Indra sortie en 1991 ;
 Misery, une chanson de Maroon 5 sortie en 2010 ;
 Misery, une chanson de Gwen Stefani sortie en 2016.

Homonymie de toponyme
Homonymie de titre